Ассара () — горная вершина в западной части Большого Кавказа, на границе между Адыгеей и Краснодарским краем. Вершина горы является крайней южной точкой Республики Адыгея.

География 
Гора является вершиной одноимённого горного массива в отрогах Главного Кавказского хребта. Расположена в 7 км к юго-востоку от высшей точки Адыгеи — горы Чугуш и 12 км к северу от села Эстосадок.

Вершина горы составляет — 2 632 метра над уровнем моря. На склоне горы берут свои воды реки Киша (на севере) и Лаура (на юго-востоке). Северный склон горы круглый год покрыт снегом, на южном склоне снег тает в летний период и склон накрывается субальпийской растительностью.

Ссылки 
 В горах Сочи открылся новый экскурсионный маршрут

Горные вершины Адыгеи
Горные вершины Краснодарского края
Горные вершины Кавказа